Лос Тепозанес има више значења:

 Лос Тепозанес (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тепозанес (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику